Рандфонтейн:

 Рандфонтейн — административный центр местного муниципалитета Рандвонтейн и района Западный Ранд в провинции Гаутенг (ЮАР).
 Рандфонтейн — местный муниципалитет в районе Западный Ранд провинции Гаутенг (ЮАР).